Хуслия:

 Хуслия — город в зоне переписи населения Юкон-Коюкук, штат Аляска, США.
 Хуслия — государственный гражданский аэропорт, расположенный у города Хуслия (Аляска), США.